Clorinda – nome proprio di persona italiano femminile
Clorinda – personaggio letterario della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso
Clorinda – città dell'Argentina
Clorinda – genere di invertebrati del phylum Brachiopoda